Absolvent Talent Days – targi pracy i praktyk dla studentów i absolwentów organizowane od 2014 roku w 8 polskich miastach: Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Gdańsku, Poznaniu oraz Rzeszowie. Od 2014 roku w Absolvent Talent Days wzięło udział ponad 600 wystawców oraz ok. 50 tys. gości z całej Polski. W ramach Absolvent Talent Days organizowane są debaty oraz szkolenia dotyczące rynku pracy, kariery zawodowej oraz rekrutacji do pracy i na praktyki. Co roku odbywają się 2 edycje targów – wiosenna oraz jesienna. Merytorycznym uzupełnieniem wydarzenia jest Mentor Kariery - ogólnopolski przewodnik po TOP Pracodawcach, dystrybuowany wśród uczestników. Absolvent Talent Days organizowane są przez Grupę Absolvent.pl oraz Fundację Absolvent.pl.

Goście Absolvent Talent Days 
Gośćmi debat oraz szkoleń podczas Absolvent Talent Days byli już m.in. prof. dr hab. Marek Belka, Ronald Binkofski, Piotr Dziwok, Jan A.P. Kaczmarek, Piotr Voelkel, Rafał Brzoska, Anita Werner, Tomasz Kammel, Beata Stelmach, Jacek Walkiewicz, Anna Starmach, Anna Dymna, Mateusz Janicki, Jarosław Kuźniar oraz Łukasz Jakóbiak.

Wystawcy 
Wśród firm biorących udział w targach Absolvent Talent Days znajdują się m.in. Google, Microsoft, EY, Intel, Citibank, Nestle, Opera Software, PwC, Toyota, Jerónimo Martins, Ikea, KPMG, Shell, Schneider Electric, Accenture, Goldman Sachs, Volkswagen, WP, Deloitte, Grupa Żywiec, TVN czy IBM.

Lokalizacje 
Lokalizacje, w których odbywają się targi, to m.in. PGE Narodowy, ERGO ARENA, Hala Stulecia, Uniwersytet Rzeszowski, ICE Kraków Congress Centre, Międzynarodowe Centrum Kongresowe ICC, EXPO Łódź czy MTP Poznań.

Patroni i partnerzy 
Od lat Absolvent Talent Days wspierane jest przez środowiska akademickie oraz media ogólnopolskie i lokalne. Wśród patronów znajdują się m.in. Uniwersytet Rzeszowski, Eurostudent czy Rzeczpospolita.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Strona oficjalna Absolvent Talent Days

Imprezy targowe